Араджадзор () — вірменські села:

 Араджадзор — у Мартакертському районі, Нагірно-Карабаська Республіка
 Араджадзор — у марзі (області) Сюнік, Республіка Вірменія